Harry Powlett (książę Cleveland)
 Harry Powlett (książę Bolton)

Zobacz też